Асхадуллин — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:

 Асхадуллин, Галимулла Асхадуллович (1928—2013) — фрезеровщик, Герой Социалистического Труда (1974).
 Асхадуллин, Фидус Фаизович (род. 1941) — старший мастер атомной паропроизводительной установки атомохода «Арктика», Герой Социалистического Труда (1977).